

Persone
 Eduard Engelmann (1833-1897) – pattinatore artistico su ghiaccio e imprenditore austriaco
 George Engelmann (1809-1884) – botanico tedesco naturalizzato statunitense
 Godefroy Engelmann (1788-1839) – litografo francese
 Helene Engelmann (1898-1985) – pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca
 Paul Engelmann (1891-1965) – architetto austriaco
 Theodor Wilhelm Engelmann (1843-1909) – botanico, fisiologo e docente tedesco
 Vojtěch Engelmann (1989) – calciatore ceco, di ruolo attaccante
 George Julius Engelmann (1847-1903) – ginecologo e ostetrico statunitense

Altro
 Sindrome di Camurati-Engelmann, nota anche col nome inglese di Camurati-Engelmann Disease (CED) – malattia genetica
 Villa Engelmann – villa di Trieste